Бретињи може да се односи на:

 Бретињи (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Бретињи (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бретињи (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бретињи сир Орж, насељено место у Француској, у департману Есон